Alexandre de Faria (Rio de Janeiro, 1972) é um compositor carioca, representante da nova geração de compositores brasileiros. Entre suas composições estão 2 concertos para violão e orquestra, um concerto para Piano e o quarteto de cordas "The Garden of Earthly Delights". Da sua série de prelúdios para violão solo, Eyes of a Recollection foi gravado pelo violonista brasileiro Fábio Zanon.

Em paralelo à sua produção de música de concerto, Alexandre de Faria se dedica a produções musicais para a TV, principalmente para a Rede Globo, onde ocupa o cargo de produtor musical. Em 2007, assinou a trilha sonora incidental da minissérie da Rede Globo, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes e em 2009 a produção musical da novela Caminho das Índias. Em 2010, Alexandre assina a produção musical da novela Escrito nas Estrelas, de Elizabeth Jhin e dirigida por Rogério Gomes. Em 2018, compôs a trilha sonora instrumental da novela Deus Salve o Rei, lançada em 2 volumes, ambos assinados por Alexandre.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)